Millî Lig 1959 was het eerste seizoen in de historie van de Süper Lig, het hoogste Turkse voetbalniveau. Destijds heette de competitie Millî Lig, wat Nationale Competitie betekent.

Kort overzicht van het seizoen
Acht clubs uit İstanbul, vier uit Ankara en vier uit İzmir namen deel aan deze editie van de Süper Lig. De teams werden onderverdeeld in twee groepen, Beyaz Grup (Witte Groep) en Kırmızı Grup (Rode Groep). Deze kleuren representeerden de kleuren van de vlag van Turkije. De winnaars van beide groepen zouden in twee wedstrijden uitmaken wie zich de eerste kampioen van Turkije mocht noemen. Uiteindelijk werd Fenerbahçe SK de eerste kampioen van de Süper Lig. Metin Oktay van Galatasaray SK werd met 11 doelpunten topscorer.

Het nieuwe seizoen ging op 21 februari 1959 van start met de wedstrijd İzmirspor - Beykoz (2-1) en eindigde op 14 juni 1959 met de wedstrijd Fenerbahçe SK - Galatasaray SK (4-0). Geen enkele ploeg degradeerde doordat Süper Lig 1959/60 gespeeld zou worden met 20 teams.

Kaart

Eindstand 1959

Kırmızı Grup (Rode Groep)

Beyaz Grup (Witte Groep)

Resultaten 1959

Kırmızı Grup (Rode Groep)

Beyaz Grup (Witte Groep)

Finale 1959

Heenwedstrijd

Terugwedstrijd

Topscorers 1959

Externe links
 Statistieken Turks voetbal op de officiële site van de TFF
 Statistieken Turks voetbal op de site mackolik.com
 Statistieken Turks voetbal op de site van de RSSSF
 Statistieken Turks voetbal op de site van Erdinç Sivritepe

Turkse voetbalcompetitie
Voetbal in 1959